Princ Maurits Willem Pieter Hendrik Oranžsko-Nasavský, van Vollenhoven (* 17. dubna 1968 Utrecht) je členem nizozemské královské rodiny. Je to nejstarší syn nizozemské princezny Margriet a Pietera van Vollenhovena.

Před nástupem svého bratrance Viléma Alexandra na trůn byl členem nizozemského královského rodu a desátým v řadě následnictví nizozemského trůnu. Kvůli nástupu Viléma Alexandra na trůn už není členem nizozemského královského rodu a už není v přímé linii následnictví nizozemského trůnu.

Život a kariéra 
Maurits se narodil 17. dubna 1968. Jeho kmotry jsou nizozemská princezna Christina, princ Alois-Konstantin z Lowenstein-Wertheim-Rosenbergu, Jhr. G. Krayenhof a Nizozemská obchodní flotila. Má tři bratry: Bernharda, Pietera-Christiaana a Florise.

V roce 1987 pracoval Maurits u Nizozemské královské námořní pěchoty a Nizozemského královského námořnictva. V roce 1995 promoval na Univerzitě v Groningenu, kde získal titul MSc z ekonomie. Po studiích pracoval pro letiště Schiphol, kde zastával několik pozic, včetně vrchního manažera služeb pro cestující. Od září 2001 do května 2006 princ pracoval v Amersfoortu pro společnost Philips.

V květnu 2006 založil Maurits vlastní firmu The Source. Od 1. května 2013 je Maurits pobočníkem krále Viléma Alexandra a je povýšen do hodnosti velitele (nizozemsky: Kapitein-lieutenant ter Zee) v Nizozemském královském námořnictvu.

Manželství a rodina 
V roce 1989 se Maurits setkal s Marilène (Marie-Helène) van den Broekovou (* 4. února 1970), nejmladší dcerou Hanse van den Broka a Josee van Schendelaové. Jejich svatební obřad se konal v Apeldoornu 29. května 1998. Dne 30. května se konal náboženský obřad.

Spolu mají manželé tři děti:

 1. Anastasia (Anna) Margriet Joséphine van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (* 15. 4. 2001 Amsterdam)
 2. Lucas Maurits Pieter Henri van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (* 26. 10. 2002 Amsterdam)
 3. Felicia Juliana Bénedicte Barbara van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (* 31. 5.  2005 Amsterdam)

Královským výnosem ze dne 26. května 1998 nesou děti Mauritse příjmení „van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven“ a nemají tituly.

Po abdikaci královny Beatrix, ke které došlo 30. dubna 2013, bylo potvrzeno, že děti princezny Margriet a Pietera van Vollenhovena již nebudou způsobilé nastoupit na trůn, a také že přestanou být členy královského rodu.

Tituly a oslovení 

 1968 – současnost: Jeho Výsost princ Maurits Oranžsko-Nasavský, van Vollenhoven

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Královský rod Nizozemska

Muži
Narození v roce 1968
Žijící lidé
Nizozemští podnikatelé
Oranžsko-nasavští princové